El término Golden, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Deporte 
 Golden State Warriors, un equipo profesional de baloncesto con sede en la ciudad de San Francisco (estado de California, Estados Unidos).
 Florida International Golden Panthers, el nombre de los equipos deportivos de la Universidad Internacional de Florida, situada en la ciudad de Miami (estado de Florida, Estados Unidos).
 Minnesota Golden Gophers, el nombre de los equipos deportivos de la Universidad de Minnesota (estado de Minnesota, Estados Unidos).
 Marquette Golden Eagles, el nombre de los equipos deportivos de la Universidad Marquette, que se encuentra en la ciudad de Milwaukee (estado de Wisconsin, Estados Unidos).
 California Golden Bears, el equipo deportivo de la Universidad de California en Berkeley (estado de California, Estados Unidos).

Geografía 
 Golden Gate, un estrecho situado en la parte occidental del estado de California (Estados Unidos), que separa la bahía de San Francisco del Océano Pacífico.
 Golden (Colorado), una ciudad ubicada en el condado de Jefferson, en el estado de Colorado, Estados Unidos.

Premios 
 Premios Globo de Oro.
 Premios Golden Laurel.
 Premio Golden Boy, un trofeo anual que desde el año 2003 entrega el diario deportivo italiano Tuttosport al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años de edad.
 Premios Golden Raspberry.

Miscelánea 
 Golden (canción), una canción del cantante británico Harry Styles.
 Golden retriever, una raza de perros que se desarrolló alrededor de 1850 en Escocia (Reino Unido).
 Puente Golden Gate, un puente colgante situado en el estado de California (Estados Unidos).
 Sabores Golden, una línea de refrescos de Venezuela.
 Golden Sun, la primera entrega de una serie de videojuegos RPG.
 Golden (canal de televisión), un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen mexicano.
 Golden Delicious, una variedad cultivar de manzano (Malus domestica).